Dark Lane Demo Tapes — микстейп канадского рэпера и певца Дрейка, вышедший 1 мая 2020 года на лейблах OVO Sound и Republic Records. Записан при участии Фьючера, Янг Тага, Криса Брауна, Playboi Carti, Giveon, Fivio Foreign и Sosa Geek. Микстейп представляет собой подборку треков, ранее вышедших на SoundCloud или ; также содержит несколько новых треков. Релиз считается «разминкой» перед шестым студийным альбомом Дрейка Certified Lover Boy.

Дрейк переходит от «формулы хитмейкера» к более экспериментальному звучанию. Таким образом, на релизе с классическим хип-хопом сочетаются многие поджанры: трэп, lo-fi, UK drill, клауд-рэп, R&B и соул.

Микстейп был поддержан синглом «Toosie Slide», который дебютировал под номером один в американском чарте Billboard Hot 100, что сделало Дрейка первым в истории мужчиной-исполнителем с тремя песнями номер один в данном чарте. Все треки из микстейпа дебютировали в том же чарте; «Pain 1993» записаный при участии американского рэпера Playboi Carti дебютировал под номер семь, тем самым стал 38-м треком Дрейка, попавшим в первую десятку чарта. Таким образом, Дрейк стал рекордсменом (наряду с Мадонной) по количеству хитов в топ-10 американского чарта Billboard Hot 100.

История 
30 апреля 2020 года Дрейк анонсировал в социальных сетях выпуск микстейпа Dark Lane Demo Tapes и альбома Certified Lover Boy, дата выхода которого была назначена на лето 2020 года.

Коммерческий успех 
За первую неделю в США было продано 223 тысячи копий, что позволило релизу дебютировал на втором месте американского чарта Billboard 200. За первую неделю альбом заработал 269,1 миллиона потоков.

В первый день релиза все треки микстейпа заняли лучшие позиций в американском и глобальном чарте песен Apple Music и 8 из 10 лучших позиций в американском чарте песен Spotify.

В родной рэперу Канаде микстейп дебютировал на первом месте.

Отзывы критиков 

Релиз получил смешанные отзывы от критиков.

Список композиций

Позиции в чартах

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

Примечания 

Альбомы Дрейка
Альбомы-сюрпризы
Альбомы, спродюсированные Cardo
Альбомы, спродюсированные Southside
Альбомы, спродюсированные Pi’erre Bourne